Die zwölf Monate ist:

 Die zwölf Monate (Märchen)
 Die zwölf Monate (1956), sowjetischer Zeichentrickfilm
 Die Zwölf Monate (1973), sowjetischer Märchenfilm
 Die zwölf Monate (2012), tschechischer Märchenfilm 
 Das Märchen von den zwölf Monaten, deutscher Märchenfilm der Reihe Sechs auf einen Streich von 2019
 Alternativtitel von Anja und die vier Jahreszeiten
Siehe auch:
 Zwölf Monate Bewährungsfrist
 12 Monate Deutschland, Filmtitel
 Die 13 Monate
 Der dreizehnte Monat